«Выбор» — русскоязычная общественно-политическая газета города Салавата.

История издания 
С 1952 года в рабочем посёлке Салавате выходила газета «Сталинская новостройка». В 1954 году после преобразования посёлка в город республиканского подчинения стала выходить основная городская газета «Ленинский путь».

Газета «Ленинский путь» основана в 1954 году. Первый номер городской газеты «Ленинский путь» вышел 3 октября 1954 года тиражом 4000 экз.

Газета выходила на русском языке, являлась органом городского комитета КПСС и городского совета депутатов трудящихся БАССР.

В разное время редакторами газеты были И. Н. Краснов, А. Игошина, М. Ильюхин, С. Кириенко. В. Некрасов, С. Асанова, Н. Фахреев и др.

Более 30 лет руководил газетой и был её главным редактором Заслуженный работник культуры РБ, член Союза журналистов России и Башкортостана Азнагулов Вансит Кинич (1937—2011).

Газеты выходила 3 раза в неделю.

1 января 1991 года газета переименована в «Выбор».

В 2012—2014 годах газету «Выбор» возглавляла Т. Н. Клугман. За этот период произошло кардинальное изменение издания. 13 декабря 2012 года с выходом номера 181 газета, которая многие десятилетия использовала старый дизайн, преобразилась в значительной степени.

В 2015 году газета вошла в состав издательского дома «Республика Башкортостан».

Учредителем газеты является ГУП РБ «Издательский дом „Республика Башкортостан“».

Только в «Выборе» публикуются официальные документы Салаватского городского Совета и администрации города Салавата.

Газета выходит один раз в неделю — по пятницам, в формате А3.

Примечания

Ссылки 
 Архив номеров газеты «Выбор» в формате PDF

Газеты Башкортостана
Политические газеты
Салаватские СМИ
1950-е годы в Башкортостане
Появились в 1954 году в России